Por Terremoto de Lombok de 2018 puede referirse a:

 Terremoto de Lombok de julio de 2018
 Terremoto de Lombok de agosto de 2018